|-
| (34201) 2000 QX54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34202) 2000 QB55||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34203) 2000 QO55||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34204) 2000 QR55||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34205) 2000 QR57||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34206) 2000 QM60||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34207) 2000 QR65||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34208) 2000 QR66||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34209) 2000 QP67||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34210) 2000 QV67||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34211) 2000 QE68||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34212) 2000 QZ68||||28 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (34213) 2000 QF69||||26 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (34214) 2000 QA72||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34215) 2000 QD72||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34216) 2000 QK75||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34217) 2000 QA78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34218) 2000 QC78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34219) 2000 QM80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34220) 2000 QO84||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34221) 2000 QW84||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34222) 2000 QS85||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34223) 2000 QD87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34224) 2000 QG87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34225) 2000 QT87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34226) 2000 QM88||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34227) 2000 QX89||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34228) 2000 QF90||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34229) 2000 QE92||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34230) 2000 QF93||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34231) 2000 QL93||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34232) 2000 QL94||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34233) 2000 QD95||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34234) 2000 QS95||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34235) 2000 QZ95||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34236) 2000 QJ96||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34237) 2000 QO96||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34238) 2000 QU96||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34239) 2000 QX96||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34240) 2000 QP98||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34241) 2000 QZ98||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34242) 2000 QD100||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34243) 2000 QR100||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34244) 2000 QF101||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34245) 2000 QG101||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34246) 2000 QO102||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34247) 2000 QC103||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34248) 2000 QE104||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34249) 2000 QY108||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34250) 2000 QA112||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34251) 2000 QR112||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34252) 2000 QE113||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34253) 2000 QH114||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34254) 2000 QN114||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34255) 2000 QR115||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34256) 2000 QK116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34257) 2000 QU116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34258) 2000 QO119||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34259) 2000 QS119||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34260) 2000 QG120||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34261) 2000 QK120||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34262) 2000 QP120||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34263) 2000 QV121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34264) 2000 QN124||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34265) 2000 QC125||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34266) 2000 QF125||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34267) 2000 QC126||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34268) 2000 QP128||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34269) 2000 QV130||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34270) 2000 QW131||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34271) 2000 QH132||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34272) 2000 QQ132||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34273) 2000 QS134||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34274) 2000 QM135||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34275) 2000 QE136||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34276) 2000 QW136||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34277) 2000 QH138||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34278) 2000 QE139||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34279) 2000 QJ139||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34280) 2000 QP140||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34281) 2000 QR141||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34282) 2000 QX142||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34283) 2000 QM146||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34284) 2000 QR146||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34285) 2000 QA147||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34286) 2000 QF147||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34287) 2000 QG147||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34288) 2000 QU149||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34289) 2000 QC150||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34290) 2000 QQ150||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34291) 2000 QS150||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34292) 2000 QK151||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34293) 2000 QJ152||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34294) 2000 QM152||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34295) 2000 QN152||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34296) 2000 QT153||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34297) 2000 QH156||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34298) 2000 QH159||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34299) 2000 QF162||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34300) 2000 QV166||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

34200